Théo (theos signifie Dieu en grec) est un diminutif des prénoms , , , , , , Théophraste, Théofrède, Théodulphe ou encore . Il est également utilisé comme prénom depuis le .

Prénom 
Il est porté par les personnalités suivantes :

Arts 
 Théo Jansen, sculpteur néerlandais ;
 Théo Schmied (1900-1985), graveur français ;

Bande dessinée 
 Theo Caneschi (né en 1973), dessinateur italien de bande dessinée, qui exerce son activité sous le pseudonyme de Theo.

Cinéma 
 Theo Angelopoulos (1935-2012), cinéaste grec ;
 Theo Frenkel (1871-1956), cinéaste néerlandais ;
 Theo van Gogh (1959-2004), cinéaste néerlandais.

Télévision

Informatique 
Theo de Raadt (né en 1968), ingénieur informatique canadien.

Journalisme 
Théo Fleischman (1893-1979), journaliste et écrivain belge.

Droit 
Théo Klein (né en 1920), avocat français.

Économie 
Theo Albrecht (1922-2010), homme d'affaires allemand.

Littérature 
Théo Varlet (1878-1939), écrivain français.

Militaire 
Théo Rol, un officier des Brigades internationales.

Musique 
Mental Theo (né en 1965), vidéo-jockey et présentateur néerlandais, formant un binôme avec Charly Lownoise ;
Theo Adam (né en 1926), chanteur d'opéra allemand ;
Theo Beckford (1935-2003), musicien jamaïcain ;
Théo Hakola  (né en 1954), musicien américain ;
Theo Jörgensmann (né en 1968), clarinettiste allemand ;
Théo Ysaÿe (1865-1918), compositeur belge.

Peinture 
Theo van Doesburg (1883-1931), peintre et architecte néerlandais ;
Théo van Rysselberghe (1862-1926), peintre belge.

Politique 
Théo Baruti, homme politique congolais;
Théo Bretin (1879-1956), homme politique français ;
Théo Braun (1920-1994), homme politique français ;
Théo Dejace (1906-1989), homme politique belge ;
Théo Lefèvre (1914-1973), homme politique belge ;
Théo Vial-Massat (1919-2013), homme politique français.

Sport 
Théo Anast, joueur de rugby français ;
Theo Bongonda, footballeur belge ;
Theo Bos, cycliste néerlandais ;
Théo Cazenave, joueur de rugby français ;
Theo de Rooij, cycliste néerlandais ;
Theo Eltink, cycliste néerlandais ;
Théo Herckenrath, cycliste belge ;
Theo Lucius, footballeur néerlandais ;
Théo Mathy, journaliste sportif belge ;
Theo Ratliff, joueur de basket-ball américain ;
Theo Walcott, joueur de football anglais ;
Théo, joueur de football français ;
Théo Hernandez, joueur de football français.

Toponymes
Theo (Mississippi), États-Unis, une localité.
Rivière Théo, un affluent de la rivière Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Theo, un lac de barrage au Texas.

Voir aussi 
Théo peut également faire référence à :
 Lettres de Vincent à Théo, échanges épistolaires entre Vincent van Gogh et son frère Théodore ;
 Rue Théo Coopman, rue bruxelloise ;
 Théo ou la batte de la victoire, série d'animation japonaise ;
 Vincent et Théo, film britannique sorti en 1990 ;
 Affaire Théo, affaire judiciaire française de la fin des années 2010.

Homonymie de prénom
Nom théophore